Рукометна репрезентација Исланда представља Исланд у међународним такмичењима у рукомету и налази се под контролом Рукометног савеза Исланда. 

Највећи успех Исланда је освајање сребрне медаље на Олимпијским играма 2008. у Пекингу. Исланд је освојио још једну медаљу на великим такмичењима, и то бронзану на Европском првенству 2010. у Аустрији.

Учешћа репрезентације на међународним такмичењима

Олимпијске игре

Светска првенства

Европска првенства

Тренутни састав 
 Састав на СП 2011.

Селектор: Гудмундур Гудмундсон

Види још 
 Женска рукометна репрезентација Исланда

Спољашње везе 

 Рукометни савез Исланда - званични сајт

Рукомет на Исланду
Исланд
Репрезентације Исланда